Dionis

 Pierre Dionis (1643-1718), chirurgien et anatomiste français.
 Achille Pierre Dionis du Séjour (1734-1794), astronome et mathématicien français ;
 Jean Dionis du Séjour (né en 1956), homme politique français ;

Homonymie de patronyme